Licyniusz – cesarz rzymski
 Licyniusz II – cesarz rzymski
 Licyniusz – imię męskie

Zobacz też